Lepre ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Lepre (1920–2006), italienischer Politiker
 Francesco Lepre (* 1975), italienischer Judoka
 Gianni Lepre (* 1947), italienischer Regisseur